Plaats in Indonesië
 Sumberaji (Kabuh), een plaats in het bestuurlijke gebied Jombang in de provincie Oost-Java
 Sumberaji (Sukodadi), een plaats in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java